CONCACAF Gold Cup er den vigtigste turnering i fodbold for herrelandshold i Caribien, Nord- og Mellemamerika. CONCACAF står for afholdelsen af turneringen og har gjort det siden turneringen startede i 1961.

Når Gold Cup ikke falder i samme år som en udgave af FIFA Confederations Cup, vil vinderen (eller det højst placerede hold der er medlem af både CONCACAF og FIFA) kvalificere sig til næste udgave af turneringen.

Kvalifikation 
Nordamerikanske zone
 Automatisk kvalifikation: Tre hold.
Centralamerikanske zone
 Kvalificere sig fra Central American Cup: Top 5.
Caribiske zone
 Kvalificere sig fra Caribbean Cup: Top 4.

Turneringsresultater 

(inviterede hold er med kursiv)
1 Ingen formel turnering blev afholdt. I kvalifikationen til VM, blev det bedst placerede hold anset som værende mestre.
2 Costa Rica og Jamaica spillede 1-1 efter forlænget spilletid og delte tredjepladsen.</div>
3 Ingen kamp om tredjepladsen; tredjepladsen blev delt.</div>

 Key:
 efs. – efter forlænget spilletid
 egg. – efter Golden goal
 str. – efter straffesparkskonkurrence

Kumulative resultater 
Det følgende er en samlet mesterskabstabel for CONCACAF-regionen. År skrevet i kursiv indikerer år inden Gold Cup.

1. Værter
2. Hold der blev inviteret
Kursiv = Turneringer afholdt før nuværende Gold Cup.

 
Etableret i 1961
Etableret i 1991
Gold Cup